Echte zwijnen, geslacht van varkens die onder andere het wild zwijn en de wrattenzwijnen omvat
 Sus (Pyrénées-Atlantiques), gemeente in het Franse departement Pyrénées-Atlantiques
 Skånes universitetssjukhus (Sus), een ziekenhuis in Zuid-Zweden
 Sus, een verkorting van 'suspicious' (verdacht) dat origineel in Among Us voorkwam